

Sigle 
 Tiro a volo – insieme di specialità sportive di tiro a bersagli in volo 
 Treno Alta Velocità (TAV), e in particolare:
 TAV S.p.A. – società del gruppo FS S.p.A.
 Progetto di TAV Torino-Lione
 Trenta Articoli Veri (IL TAV) – bimensile di attualità, cultura e ambiente

Codici 
 TAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tau (Samoa americane)
 TAV – codice vettore ICAO di Tavisa
 tav – codice ISO 639-3 della lingua tatuyo

Altri progetti